Richburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Richburg (New York)
Richburg (South Carolina)